Columbus Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Columbus Mountain (Kanada), auf Manitoulin Island in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Columbus Mountain (Colorado)	
 Columbus Mountain (Maine)